

Geografia

Niemcy 
 Wahlen – dzielnica Kirtorfu

Szwajcaria 
 Wahlen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Osoby 
 Adrian Wahlen – niemiecki aktor
 Alfred Wahlen – niemiecki piłkarz
 Friedrich Traugott Wahlen – szwajcarski polityk
 Helmut Wahlen – niemiecki polityk
 Hermann Wahlen – szwajcarski pisarz
 Vanessa Wahlen – niemiecka piłkarka nożna
 Viola Wahlen – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Vahlen
 Wahl